Тушинцы:
 ту́шинцы — жители Тушина
 ту́шинцы — сторонники «Тушинского вора»
 «Ту́шинцы» — опера П. Бларамберга
 туши́нцы — устаревшее называние тушин